Maria Antonieta – arquiduquesa da Áustria e rainha consorte da França
 Maria I de Inglaterra – rainha de Inglaterra
 Maria I de Portugal – rainha de Portugal
 Maria II de Inglaterra – rainha da Inglaterra
 Maria II de Portugal – rainha de Portugal

Ver também 
 
 
 

Desambiguação